VDW steht  für:
 Verband Deutscher Wetterdienstleister, ein Interessenverband
 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, ein Interessenverband 
 Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
 Verband der Wellpappen-Industrie
 VDW GmbH
 Verbundtarif DonauWald

VdW steht für:

 Van-der-Waals-Kräfte zwischen Atomen oder Molekülen
 Verband für Waffentechnik und -geschichte
 mehrere Verbände der Wohnungswirtschaft (vgl. GdW_Bundesverband_deutscher_Wohnungs-_und_Immobilienunternehmen#Mitgliedsverbände)
 Vereinigung der Wirtschaftsarchivarinnen und Wirtschaftsarchivare
 Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen

VDW